Альпухáрра-Гранади́на ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

 Альмехихар
 Альпухарра-де-ла-Сьерра
 Берчулес
 Бубион
 Бускистар
 Кадиар
 Каньяр
 Капилейра
 Каратаунас
 Кастарас
 Хувилес
 Ланхарон
 Ла-Таа
 Лобрас
 Муртас
 Невада (Гранада)
 Майрена (Гранада)
 Писена
 Орхива
 Пампанейра
 Португос
 Сопортухар
 Торвискон
 Тревелес
 Турон
 Ухихар
 Валор

Районы Гранады